Le qualificazioni del singolare  femminile del Torneo di Wimbledon 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

 Nuria Llagostera Vives (secondo turno)
 Chan Yung-jan (primo turno)
 Arantxa Rus (secondo turno)
 Irina Falconi (qualificata)
 Tamarine Tanasugarn (qualificata)
 Edina Gallovits-Hall (secondo turno)
 Maria Elena Camerin (secondo turno)
 Carla Suárez Navarro (secondo turno)
 Eva Birnerová (secondo turno)
 Iryna Brémond (primo turno)
 Renata Voráčová (primo turno)
 Sloane Stephens (secondo turno)

 Junri Namigata (ultimo turno)
 Stéphanie Foretz Gacon (ultimo turno, Lucky Loser)
 Lesja Curenko (qualificata)
 Yvonne Meusburger (secondo turno)
 Misaki Doi (qualificata)
 Kurumi Nara (secondo turno)
 Chang Kai-chen (qualificata)
 Sílvia Soler Espinosa (ultimo turno, retired)
 Urszula Radwańska (primo turno)
 Mandy Minella (primo turno)
 Stéphanie Dubois (ultimo turno, Lucky Loser)
 Valerija Savinych (secondo turno)

Qualificate

 Chang Kai-chen
 Marina Eraković
 Camila Giorgi
 Irina Falconi
 Tamarine Tanasugarn
 Lesja Curenko

 Vitalija D'jačenko
 Misaki Doi
 Kristýna Plíšková
 Mona Barthel
 Alexa Glatch
 Aleksandra Wozniak

Lucky Losers
 Stéphanie Foretz Gacon
 Stéphanie Dubois

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Note 

Torneo di Wimbledon 2011
WTA Tour 2011